Томо Константинов Николов (Колов, Коловски) е зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в дебърското село Лазарополе, тогава в Османската империя. Произлиза от големия зографски род от Лазарополе Дулеви. Син е на зографа Константин Николов.

В 1926 година с баща си и с братятата си Яким и Теодосий отново изписват притвора на лазарополската църква „Свети Георги“, за което говори надписът над южната входна врата в нартекса: „За успомен и за здравље обновио ових упореду три малих кубета, својим прилогом! Стефан Симоновић Жупчески са породицом. Живописац Коста Николић са синовима Јаћим Томо и Тодосија. Из Лазаропоља, 10 фебр. 1926 г.“

В 1938 година заедно с брат си Яким изработва иконостаса на църквата „Свети Никола“ в Ягол.

В 1964 година обновява фреската над входа на църквата в Лазарополе и оставя надпис: „Обновено за успомен иконописец Томо Колоски со фамилијата за здравје од Лазарополе 1964 г.“

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Лазарополе
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци